Zollbach ist ein Gewässername:
 Zollbach, Unterlaufname des Katzenbach (Schwarzer Kocher), linker Zufluss des Kochers über einen Mühlkanal in Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zollbach (Lipbach), rechter Zufluss des Lipbachs (zum Bodensee) bei Kluftern, Stadt Friedrichshafen. Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Zollbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins bei Braubach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Zollbach (Schmutter), rechter Zufluss der Schmutter gegenüber dem Weiler Langenreichermühle von Markt Meitingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Zollbach (Saale), rechter Zufluss der obersten „Sächsischen“ Saale bei Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Zollbach (Suhre), rechter Zufluss der Suhre bei Geuensee, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern, Schweiz

Zollbach ist ein Ortsname:
 Zollbach, historischer Ortsname von Zahlbach (Burkardroth), heute Ortsteil des unterfränkischen Marktes Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Zollgraben